Gemici ist der Familienname folgender Personen:

 Bahattin Gemici (* 1954), türkischer Lehrer und Schriftsteller
 Hasan Gemici (1927–2001), türkischer Ringer